

Carriera

Club

Palmarès

Club 
 
Sparta Praga: 2017-2018, 2018-2019

 
Sparta Praga: 2017-2018, 2018-2019

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni